William G. Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William G. Smith House (Davenport, Iowa), NRHP-ID: 84001566
 William G. Smith House (Bullock, North Carolina), NRHP-ID: 88000417